Le sigle ORL peut signifier :
 otorhinolaryngologie, une spécialité de la médecine ;
 otorhinolaryngologiste, le praticien qui l'exerce ;
 la société française ORL, qui regroupe la communauté scientifique des ORL français et de langue française ;
 observation réfléchie de la langue française (ou ORLF), appellation officielle, depuis 2002, d'un ensemble de disciplines regroupant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire au cycle 3 de l'école élémentaire française.